Marcus Rosenmüller ist der Name folgender Personen:

* Marcus H. Rosenmüller (* 1973), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Marcus O. Rosenmüller (* 1963), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Produzent